Il termine Schenkel può riferirsi a:

Persone
 Cal Schenkel, illustratore statunitense (1947-   )
 Carl Schenkel, regista svizzero (1948-2003)
 Ehrenfried Schenkel, zoologo ed aracnologo svizzero (1869-1953)
 George Daniel Schenkel, teologo luterano svizzero (1813-1885)
 Lukas Schenkel, calciatore svizzero (1984-   )
 Roland Schenkel, fisico tedesco (1947-   )
 Wolfgang Schenkel, egittologo tedesco (1936-   )

Trasporti
 Schenkel, stazione metropolitana di Rotterdam